Der Bezirk Cserehát (auch Stuhlbezirk Cserehát,  Csereháti járás) war eine ungarische Verwaltungseinheit im Komitat Abaúj-Torna. Anfang des 20. Jahrhunderts war das Komitat in sechs Bezirke unterteilt, von denen einer der Bezirk Cserehát war. Die Landschaft des Bezirks war zum größten Teil hügelig und bekannt als gutes Weinbaugebiet. Der Bezirk hatte im Jahr 1913 insgesamt 24.681 Einwohner und der Verwaltungssitz befand sich in der Großgemeinde Szepsi. Der Bezirk Cserehát wurde nach dem Ersten Weltkrieg bedingt durch den Vertrag von Trianon aufgelöst.

Übersicht der Orte im Bezirk Cserehát (Stand 1913)

Literatur 
 

Ehemalige Verwaltungseinheit
Ungarische Geschichte